Fairfield er navn på flere steder i engelsksprogede lande:

Australien 
 Fairfield, New South Wales

USA 
 Fairfield, Californien
 Fairfield, Connecticut
 Fairfield, Illinois
 Fairfield, Pennsylvania
 Fairfield, Texas
 Fairfield, Vermont